Leptonetidae är en familj av spindlar. Leptonetidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptonetidae 203 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Leptonetidae